

Барабановка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Барабановка — село, Янаульський район, Башкортостан